Исмет Атлы (; 1931, Козан, Турция — 4 апреля 2014) — турецкий борец, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) по вольной борьбе.

Спортивная карьера 
Как и многие другие турецкие борцы, он выступал как на турнирах по греко-римской борьбе, так и на турнирах по вольной борьбе.

В 1951 году завоевал золотую медаль Средиземноморских игр. В 1952 году он выступил на соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Хельсинки, но был лишь 5-м. В 1953 году он участвовал в чемпионате мира, но занял лишь 4-е место, однако в 1954 году ему удалось стать вице-чемпионом мира по греко-римской борьбе. На чемпионате мира 1955 года Исмет Атлы был лишь 5-м, но зато в 1956 году выиграл кубок мира.

На Олимпийских играх в Мельбурне (1956) ему опять не повезло: он опять был четвёртым (на этот раз в соревнованиях по вольной борьбе). На чемпионате мира 1957 года Исмет Атлы завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе, а на Олимпийских играх в Риме (1960) — золотую. На чемпионате мира 1962 года он выступал как в вольной, так и в греко-римской борьбе, и в греко-римской борьбе завоевал бронзовую медаль, а в вольной стал лишь четвёртым.

После этого он завершил спортивную карьеру, и стал работать тренером и спортивным журналистом.

Ссылки 
 
 

Умершие в Адане
Борцы Турции
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Олимпийские чемпионы от Турции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы полутяжёлого веса